San Isidro la Laguna kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Isidro la Laguna, Hidalgo, ort, Tenango de Doria, 
 San Isidro la Laguna, Quintana Roo, ort, Bacalar, 

Robotskapade Mexikoförgreningar